Sintenis är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Karl Friedrich Ferdinand Sintenis (1804–1868), tysk rättslärd och statsman
 Wilhelm Franz Sintenis (1794–1859), tysk evangelisk teolog